Чадца:

 Чадца — город в северо-западной Словакии.
 Чадца — район Словакии. Находится в Жилинском крае.